

Toponyme
 Athérey, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Licq-Athérey ;
 Licq-Athérey, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme